Jablonové je název dvou obcí na Slovensku:

 Jablonové (okres Bytča) – obec v okrese Bytča
 Jablonové (okres Malacky) – obec v okrese Malacky